en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Łoje, village du powiat de Kozienice
 Łoje, village du powiat de Przasnysz
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Łoje, village du powiat d'Ełk
 Łoje, village du powiat de Gołdap